Мелии ( или ):
 Мелии (мифология) — в древнегреческой мифологии имена нескольких нимф.
 Мелии (род) — древнеримский род (номен), имевший как патрицианские, так и плебейские ветви.
 Мелия (растение) () — род растений из семейства Мелиевые.